«D’oh-in in the Wind» () — шестая серия десятого сезона мультсериала «Симпсоны». Главной темой серии является субкультура хиппи.

Сюжет 
Гомер задаётся вопросом о своём втором имени. Ему всегда была известна только первая буква второго имени J — «джей», и своё полное имя было ему известно как Гомер Джей Симпсон (Homer J. Simpson). Отец приводит его в коммуну хиппи, где когда-то временно жила мать Гомера. Там они встречают двух старых хиппи — Сета и Манчи (Seth and Munchie), знакомых с матерью Гомера Моной ещё с 1960-х годов. Гомер обнаруживает старый рисунок на стене сарая, посвящённый ему матерью, благодаря ему он наконец узнаёт своё полное имя — Homer Jay Simpson. Второе имя Jay произносится Джей — в точности так же, как первая буква этого имени в английском алфавите (то есть Гомер всегда правильно произносил своё полное имя).

Столкнувшись с образом жизни своей матери и культурой хиппи, Гомер хочет сам стать настоящим хиппи. Он везде носит пончо, когда-то принадлежащее матери, и ведёт себя в соответствии со стереотипом хиппи (перестаёт мыться, кладёт ноги на стол, выходит голым на лужайку перед домом). Сет и Манчи поддерживают его. Гомер также узнаёт, что в раннем детстве он с родителями был на легендарном фестивале «Вудсток».

Узнав, что Сет и Манчи на самом деле владеют небольшим заводом по производству экологически чистого сока, Гомер оказывается шокирован и разочарован, так как владение предприятием противоречит идеалам хиппи в его понимании. Сет и Манчи отвечают на это тем, что шестидесятые годы закончились в тот день, когда они продали свой хипповый микроавтобус Volkswagen — 31 декабря 1969 года. Гомер убеждает их на время оставить своё автоматизированное производство, и провести немного времени в лучших традициях хиппи. По возвращении они обнаруживают, что в конвейере застрял фризби Гомера. Все готовые бутылки с соком оказались разбиты, очередная поставка сока полностью сорвалась. За это хиппи прогоняют Гомера.

У Гомера возникает чувство вины, и, чтобы компенсировать причинённый производству вред, он тайно проникает на завод по производству сока. Он всю ночь работает не покладая рук, собирая овощи, запускает производство, и утром заказчики получают свой товар. Однако сырья на поле не хватило, и Гомер пустил в дело урожай с отдельной замаскированной грядки Сета и Манчи («Гомер, это была наша личная морковь…»). В результате все жители города, попробовавшие новый сок, отправляются в увлекательный наркотический трип. К заводу хиппи приезжают полицейские, Гомер произносит перед ними зажигательную бунтарскую речь в духе шестидесятых, и в конце концов оказывается ранен в голову цветком, который сам же засунул в дуло полицейского ружья. Гомер остается жив(если бы засунул не ромашку, сразу бы умер) и в общем здоров, но вынужден ждать несколько недель, пока цветок не выпадет из его головы.

Культурные параллели 
 Название серии является аллюзией на песню Боба Дилана «Blowin' in the Wind».
 Сцена, когда Гомер вставляет цветок в дуло винтовки полицейского и получает заряд в лоб, является отсылкой к событиям 4 мая 1970 года, известным как «Расстрел в Кентском университете», и вообще к идеологии «Силы цветов».
 В конце серии, когда идут заключительные титры, звучит психоделическая версия главной музыкальной темы Симпсонов в исполнении группы «Yo La Tengo». Во время её звучания Гомер невнятно говорит «Я похоронил Фландерса» (I buried Flanders). Это отсылка к песне The Beatles «Strawberry Fields Forever», где Джон Леннон якобы говорит «Я похоронил Пола» (I buried Paul), см. Легенда о смерти Пола Маккартни.
 Когда Гомер собирает ночью урожай с «личного» огорода Сета и Манчи, звучит песня «Time of the Season» группы The Zombies.
 Когда весь город оказывается под воздействием психоделиков, звучит одна из известнейших песен психоделического рока — «White Rabbit» группы Jefferson Airplane.
 В сцене с фестивалем Вудсток звучит «The Star Spangled Banner» в исполнении Джими Хендрикса.
 В серии также звучат песни «Incense and Peppermints» группы «Strawberry Alarm Clock» и «Uptown Girl» Билли Джоэла. Последнюю запевает Гомер перед строем полиции в качестве «песни протеста»; ничего общего с протестом песня не имеет, но звучит грозно.
 Нед Фландерс переживает галлюцинацию за рулём автомобиля. В ней он видит объекты, связанные с различными рок-группами: танцующих медведей Grateful Dead, скелет Social Distortion, марширующие молотки из «Стены» Pink Floyd, губы с языком — символ Rolling Stones.
 Сцена, в которой старики Эйб и Джаспер хихикают, сидя на скамейке, заимствована из мультсериала MTV «Бивис и Баттхед».
 Собака Сета и Манчи Гинзберг была названа в честь поэта-битника Аллена Гинзберга.
 Доктор Хибберт, отказываясь удалять цветок из головы Гомера, говорит: «Я врач, а не садовник». Это постоянная реплика доктора Мак-Коя из сериала «Звёздный путь» — «Я врач, а не (то или другое, по ситуации)».
 Розовый слон, являющийся Барни Гамблу — отсылка к мультфильму «Дамбо».

Ссылки 
 «D’oh-in in the Wind» на сайте Internet Movie Database

Серии «Симпсонов»